Woppen ist ein deutscher Ortsname:

 Woppen, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Wopy (Dywity) in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Woppen, Ort im Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Wopy (Pieniężno) in der Gmina Pieniężno, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

pl:Wopy